Arondismentul Bagnères-de-Bigorre (în ) este un arondisment din departamentul Hautes-Pyrénées, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Bagnères-de-Bigorre bij het Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economisch Onderzoek(INSEE, in French)

Comune 

Bagnères-de-Bigorre